Евгений Николаевич Шапошников — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1914 году в Нижнем Новгороде. Член КПСС.

Образование высшее (окончил Горьковский индустриальный институт).

С 1939 года — на хозяйственной, общественной и политической работе.

 В 1939—1949 гг. — мастер, строитель, главный строитель судов, главный инженер, директор Сретенского судостроительного завода.
 В 1949—1950 гг. — главный инженер Калининградского судостроительного завода.
 В 1950—1958 гг. — директор Керченского судостроительного завода.
 В 1958—1965 гг. — начальник управления судостроения в Крымском и Черноморском совнархозах.
 В 1965—1988 гг. — заместитель министра судостроительной промышленности СССР.

C 1988 гг. — персональный пенсионер.

За создание крупнотоннажных универсальных сухогрузных судов с повышенными технико-эксплуатационными показателями, освоение их крупносерийной постройки и эксплуатации был в составе коллектива удостоен Государственной премии СССР в области науки и техники 1978 года.

Умер в Москве после 2000 года.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Отечественной войны II степени (21.10.1945)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Трудового Красного Знамени

Примечания 

Директора промышленных предприятий
Заместители министров СССР